Kondakovia nigmatullini  è una specie di calamaro della famiglia degli Onicoteutidi originaria delle acque antartiche.

Descrizione 
Molto simile nell'aspetto a K. longimana, questa specie, scoperta solo di recente, è caratterizzata da pinne di forma romboidale corte e larghe, da un lungo rostro del gladio (pari all'incirca al 13% della lunghezza del mantello), da uno sviluppo molto debole o addirittura dall'assenza delle creste longitudinali sulla superficie del mantello e da alcune pieghe reticolate su di essa. Le clave tentacolari presentano 23-27 uncini.

Distribuzione e habitat 
La specie è nota solamente a partire da due esemplari, il primo catturato a  a una profondità di 733-784 m, il secondo a  a 906-966 m. Essa è probabilmente confinata alle acque profonde subantartiche dell'Atlantico sud-occidentale.

Biologia 
Come è facile immaginare, le abitudini di questo cefalopode sono quasi del tutto sconosciute, ma gli studiosi ritengono che si tratti di una specie mesopelagica.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Tree of Life: Kondakovia nigmatullini.

Coleoidea